Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BRD Bucharest Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 5. bis 7. Juli 2014 stattfand. Es qualifizierten sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Bukarest